Парцифаль — один из персонажей артуровского цикла
 «Персеваль, или Повесть о Граале» — роман Кретьена де Труа
 Жан-Жак Коссен де Персеваль — профессор арабского языка в Collège de France
 Арман-Пьер Коссен де Персеваль — французский востоковед. 
 Персеваль, Люк (род. 1957) — фламандский театральный режиссёр и актёр.
 Персеваль, Спенсер (1762—1812) — английский государственный деятель